Балда — рыболовная снасть для ловли рыбы со дна. Состоит из грузила, чаще грушевидной формы или блесны без крючка, которое привязано к леске петлей. С двух сторон груза, через колечко, на леске находятся крючки с наживкой или без, с кембриками, бусинками, бисером. Крючки свободно перемещаются по петле из лески.

Принцип действия снасти 
При падении груза на дно, создаётся облако мути, которое привлекает рыбу. Крючки с кембриками или бисером выступают в роли насекомого в облаке мути.

Примечания

Литература 
 Мельников И. В., Сидоров С.А Энциклопедия рыбалки — Минск: Харвест, 2010. —С. 253. — 256 с.

Ссылки 
 Снасть балда

Рыболовные снасти